Муфули́ра () — город в замбийской провинции Коппербелт.

История 
Возник в 1930-е гг. на месте медных рудников.

География 
Расположен на севере страны, в 40 км к северу от города Китве-Нкана и в 16 км от границы с Демократической Республикой Конго. Абсолютная высота — 1277 метров над уровнем моря.

Экономика и транспорт 
Соединён автомобильными дорогами с Китве (40 км) и Чинголой (55 км) на юго-западе, и городом Ндола (60 км) — столицей провинции Коппербелт — на юго-востоке. Ветка замбийских железных дорог служит только для перевозки грузов и используется шахтами. Шахта Муфулира в настоящее время управляется компанией Mopani Copper Mines, которая обеспечивает постоянной работой около 10 0000 жителей города.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 144 374 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Спорт 
В городе размещается футбольный клуб Муфулира Уондерерс.

Известные уроженцы 
В Муфулире родились президент Замбии (2002—2008) Леви Мванаваса и валлийский футболист Роберт Эрншоу.

Примечания 

Города Замбии